Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – piesza pielgrzymka na Jasną Górę z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Jest to pielgrzymka promienista zbierająca pielgrzymów z różnych miejscowości, takich jak Łukęcin, Świnoujście, Kamień Pomorski, Mrzeżyno, Gryfice, Łobez, Ińsko, Nowogard, Goleniów, Stepnica i Police, Szczecin, Stargard, Myślibórz i Barlinek.

Historia pielgrzymki 
W 1983 roku nieformalnie ze Świnoujścia wyruszyła pierwsza grupa pielgrzymów, jednak formalnie pielgrzymka powstała w 1984 roku. Wcześniej istniała Grupa Szczecińska Pielgrzymki Pomorskiej, wyruszającej z Torunia.

Początkowo trasa pielgrzymki przebiegała inaczej niż obecnie. Omijała Stargard, Choszczno, Krotoszyn oraz Kępno i była o około 20 km dłuższa.

Kierownicy pielgrzymki 
 1984 - 1999 ks. kan. Zdzisław Brzozowski;
 2000 - 2004 ks. Dariusz Doburzyński;
 od 2005 ks. Paweł Ostrowski.

Trasa pielgrzymki 
Jest to jedna z najdłuższych pieszych pielgrzymek w Polsce, przebieg jej trasy przedstawia poniższa tabela:

Do głównej trasy pielgrzymki dołączają w Koniewie grupa ze Świnoujścia, w Goleniowie grupa z Nowogardu, w Szczecinie grupa z Polic i Stepnicy (promem z Portu Stepnica do Portu Police), w Choszcznie grupa z Mrzeżyna, Gryfic, Łobza, Ińska i grupa z Myśliborza i Barlinka.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
Piesze pielgrzymki na Jasną Górę